Расу́л Эрболтович Шовха́лов (30 июня 1990, Грозный, Чечено-Ингушская АССР, РСФСР, СССР) — российско-немецкий боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой ACA в лёгкой весовой категории. Свой дебютный бой 5 октября 2010 года с Джаватханом Джаватхановым Шовхалов выиграл единогласным решением судей. По состоянию на февраль 2023 года, Шовхалов провёл 25 боёв, из которых выиграл 17 (5 — болевым приёмом, 6 нокаутом и 6 решением судей) и проиграл 8 (3 нокаутом, 2 болевым и 3 решением судей).

Статистика 

|-
|Поражение
|align=center|17-8
| Кристиан Бринзан
|Технический нокаут (удары)
|ACA 113 — Kerefov vs. Gadzhiev 2
|
|align=center|2
|align=center|0:42
|, Москва
|
|-
|Поражение
|align=center|17-7
| Александр Бутенко
|Технический нокаут (удары)
|ACA 108 — Absolute Championship Akhmat
|
|align=center|2
|align=center|2:57
| Грозный, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|17-6
| Эфрэйн Эскудеро
|Решение большинства
|ACA 98 — Fight Day
|
|align=center|3
|align=center|5:00
| Краснодар, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|16-6
| Андрей Кошкин
|Единогласное решение
|ACB 86 — Balaev vs. Raisov 2
|
|align=center|3
|align=center|5:00
| Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|16-5
| Линдеклесио Оливейра Батиста
|Болевой приём (рычаг локтя в треугольнике)
|ACB 79 — Alfaya vs. Agujev
|
|align=center|1
|align=center|1:01
| Грозный, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|15-5
| Тиаго Дос Сантос э Сильва
|Технический нокаут (удары)
|ACB 67 — Cooper vs. Berkhamov
|
|align=center|1
|align=center|2:17
| Грозный, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|14-5
| Устармагомед Гаджидаудов
|Единогласное решение
|ACB 57 — Yan vs. Magomedov
|
|align=center|3
|align=center|5:00
| Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|14-4
| Вячеслав Тен
|Технический нокаут (удары)
|ACB 45 — Absolute Championship Berkut 45
|
|align=center|1
|align=center|1:55
| Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|13-4
| Василий Палёк
|Единогласное решение
|ACB 38 — Breakthrough
|
|align=center|3
|align=center|5:00
| Ростов-на-Дону, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|12-4
| Здравко Дукич
|Единогласное решение
|ACB 31 — Magomedsharipov vs. Arapkhanov
|
|align=center|3
|align=center|5:00
| Грозный, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|11-4
| Зак Буция
|Удушающий приём (удушение сзади)
|Titan FC 35 — Healy vs. Hawn
|
|align=center|2
|align=center|2:10
| Риджфилд, США
|
|-
|Поражение
|align=center|11-3
| Артём Лобов
|Болевой приём (рычаг локтя)
|ACB 13 — Poland
|
|align=center|2
|align=center|1:32
| Плоцк, Польша
|
|-
|Победа
|align=center|11-2
| Роман Паламар
|Технический нокаут (удары)
|Fair FC 2 — Fair Fighting Championship 2
|
|align=center|1
|align=center|3:23
| Херне, Германия
|
|-
|Победа
|align=center|10-2
| Мурат Гоктепе
|Технический нокаут (удары)
|HFN — Heroes Fight Night 3
|
|align=center|1
|align=center|3:59
| Берлин, Германия
|
|-
|Победа
|align=center|9-2
| Майк Стамбрис
|Болевой приём (узел пятки)
|FNN — Fight Night Neubrandenburg 8
|
|align=center|1
|align=center|2:16
| Нойбранденбург, Германия
|
|-
|Победа
|align=center|8-2
| Йоханнес Гребе
|Технический нокаут (удары)
|Fair FC 1 — Fair Fighting Championship 1
|
|align=center|1
|align=center|4:16
| Херне, Германия
|
|-
|Победа
|align=center|7-2
| Джонни Крушинск
|Единогласное решение
|WLMMA — We Love MMA 6
|
|align=center|2
|align=center|5:00
| Берлин, Германия
|
|-
|Победа
|align=center|6-2
| Тобиаш Имбиерски
|Технический нокаут (удары)
|HFN — Heroes Fight Night 2
|
|align=center|1
|align=center|1:58
| Берлин, Германия
|
|-
|Поражение
|align=center|5-2
| Альберт Туменов
|Технический нокаут (удары)
|MMA — South Russian Championship
|
|align=center|1
|align=center|3:38
| Краснодар, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|5-1
| Аскар Умбетов
|Удушающий приём (треугольник)
|FC Bystriy Fights — Team Bystriy vs. Team Asia
||
|align=center|1
|align=center|4:40
| Шали, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|4-1
| Иван Голод
|Удушающий приём («гильотина»)
|FC Bystriy Fights — Team Chechnya vs. Team Saint Petersburg
|
|align=center|1
|align=center|0:44
| Шали, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|3-1
| Аслан Хатухов
|Единогласное решение
|FC Bystriy Fights — 3
|
|align=center|2
|align=center|5:00
| Шали, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|2-1
| Зубайра Тухугов
|Единогласное решение
|ProFC — Russia Cup Stage 1
|
|align=center|2
|align=center|5:00
| Таганрог, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
| Омар Муртузалиев
|Удушающий приём («гильотина»)
|FC Bystriy Fights — 2
|
|align=center|1
|align=center|3:10
| Шали, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
| Джаватхан Джаватханов
|Единогласное решение
|FC Bystriy Fights — 1
|
|align=center|2
|align=center|5:00
| Шали, Россия
|
|}

Литература

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Бойцы смешанных единоборств Чечни